Sorbara est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

 Greg Sorbara (né en 1946), ministre des finances de l'Ontario
 Martina Sorbara (née en 1978), auteure et chanteuse canadienne